В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Уилсон ():
 Уилсон — американский округ штата Канзас.
 Уилсон — американский округ штата Северная Каролина.
 Уилсон — американский округ штата Теннесси.
 Уилсон — американский округ штата Техас.